Мастерс () — фамилия. Известные носители:

 Мастерс, Бен (1947—2023) — американский актёр.
  (род. 1944) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Баффало Биллс», «Денвер Бронкос» и «Канзас-Сити Чифс».
 Мастерс, Блайт (род. 1969) — английский экономист, бывший топ-менеджер банка JPMorgan Chase.
  (1913—1987) — игрок в американский футбол, чемпион НФЛ в составе клуба «Чикаго Беарз» (1943).
 Мастерс, Брайан:
  (1932—1998) — англиканский священник, епископ Эдмонтона (Лондон; 1984—1998).
  (род. 1939) — британский биограф, лауреат премии «Золотой кинжал» Ассоциации писателей-криминалистов (1985).
  (род. 1983) — британская гольфистка, чемпионка Уэльса в игре на счёт ударов (2004).
 Мастерс, Деб — австралийская журналистка, лауреат Золотой премии Уокли (2014), дочь Ольги Мастерс, сестра Роя и Криса (род. 1948) Мастерсов.
  (род. 1955) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз».
 Мастерс, Джеймс:
  (1911—1988) — американский военный деятель, командир атолла Джонстон (1942), командующий 1-й (1961—1962) и 3-й (1963—1964) дивизиями морской пехоты, директор Разведывательного управления морской пехоты (1957—1960).
  (род. 1982) — ирландский игрок в гэльский футбол, финалист чемпионата Ирландии в составе команды графства Корк (2007, 2009) и Клубного чемпионата Ирландии в составе «Немо Рэйнджерс» (2008).
  (ур. Джон Джеральд Мастранджело; род. 1931) — канадский политик, мэр Тандер-Бея (1986—1991).
  (род. 1950) — австралийский теннисист, обладатель Кубка Дэвиса (1973), победитель Открытого чемпионата Австралии (1974) и Уимблдонского турнира (1977) в парах, победитель Открытого чемпионата США в смешанных парах (1974).
 Мастерс, Джиллиан — британская гольфистка, полуфиналистка Женского любительского чемпионата (1987).
  (1763—1822) — американский политик, член Палаты представителей (1805—1809).
  (1884—1962) — британский гимнаст, участник Олимпийских игр (1920).
  (Джеймс Уильям Мастерс; 1892—1955) — австралийский футболист, игрок национальной сборной.
  (род. 1978) — британский крикетчик, финалист Кубка Friends Provident в составе команды графства Кент (2008).
  (также известен под псевдонимом Закари Болл; 1897—1987) — американский писатель.
  (род. 2000) — южноафриканский автогонщик, победитель Чемпионата GTC (2019).
 Мастерс, Колин Луис (род. 1947) — австралийский невропатолог, лауреат Потамкинской премии Американской академии неврологии (1990).
 Мастер, Крис:
  (род. 1948) — австралийский журналист и писатель, лауреат Золотой премии Уокли (1985) и Книжной премии Уокли (2007), сын Ольги Мастерс, брат Роя и Деб Мастерс.
 Мастерс, Крис (наст. фамилия — Мордетский; род. 1983) — американский рестлер.
 Мастерс, Лиза (1964—2016) — американская актриса, писательница и модель.
 Мастерс, Максвелл Тилден (1833—1907) — британский ботаник и врач.
  (1934—2022) — австралийская гольфистка, чемпионка Австралии среди любителей (1958).
  (род. 1972) — американская гитаристка, лауреат премии (2000) и президент (с 2003) Гитарного фонда Америки.
  (1933—2011) — игрок в американский футбол, чемпион НФЛ в составе клуба «Грин-Бей Пэкерс» (1961, 1962).
 Мастерс, Оксана (род. 1989) — американская спортсменка.
  (ур. Лоулер; 1919—1986) — австралийская журналистка и писательница, мать Роя, Криса (род. 1948) и Деб Мастерс.
 Мастерс, Ричард:
  (1877—1963) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории.
  (1927—1979) — бермудский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1960).
  (1879—1967) — новозеландский политик, министр образования (1931—1934).
  (род. 1941) — австралийский тренер по регбилиг и спортивный журналист, тренер клубов Премьер-лиги Нового Южного Уэльса «Уэстерн Сабербс Мэгпайс» и «Сент-Джордж Драгонс», сын Ольги Мастерс, брат Криса (род. 1948) и Деб Мастерс.
  (1913—1972) — австралийский прыгун в воду, чемпион Игр Британской империи по прыжкам с 3-метрового трамплина (1938).
 Мастерс, Сибилла (ур. Райтон; 1675—1720) — американский квакер, изобретательница молоточной кукурузной мельницы.
  (род. 1969) — датский гребец, серебряный медалист Чемпионата мира по академической гребле в лёгких восьмёрках (1989—1990, 1993—1994).
  (род. 1991) — австралийский мотогонщик, чемпион Австралии по спидвею (2017).
  (род. 1992) — австралийский гербец, победитель Королевской регаты Хенли в четвёрках без рулевого (2012) и в восьмёрках (2018).
 Мастерс, Уильям (1915—2001) — американский гинеколог и сексолог.
  (1907—1992) — американский бейсболист, игрок в американский и канадский футбол, финалист Кубка Грея в качестве тренера клуба «Оттава Раф Райдерс» (1948).
  (род. 1951) — канадский англиканский священник, епископ-модератор Англиканской сети в Канаде (с 2012).
 Мастер, Эдвард:
  (1838—1881) — британский политик, член Палаты общин (1879—1881).
  (1924—2014) — американский дипломат, посол США в Бангладеш (1976—1977) и Индонезии (1977—1981).
 Мастерс, Эдгар Ли (1868—1950) — американский поэт и писатель.
 Мастерс, Энтони:
  (1919—1990) — британский художник-постановщик, лауреат премии BAFTA за фильм «Космическая одиссея 2001 года» (1968).
 Мастерс, Энтони (1940—2003) — британский писатель.

Спортивные соревнования 
 Мастерс — профессиональный чемпионат по снукеру.
 Мастерс — турнир по гольфу.
 Мировой тур ATP Мастерс 1000 — серия из девяти теннисных турниров.

См. также

Примечания